Příjmení Lorenzi nosí více osobností: 

 Harri Lorenzi (* 1949) – brazilský botanik
 Paolo Lorenzi (* 1981) – italský tenista
 Simon Lorenzi (* 1997) – belgický sportovní lezec

Podobná příjmení 
 Lorenc
 Lorentz
 Lorenz
 Lorenzo
 Lőrinc (-cz)

Rozcestníky - příjmení